Ingrid Visser (bioloog) (1966), Nieuw-Zeelands orka-onderzoeker
Ingrid Visser (volleybalster) (1977-2013), Nederlands oud-volleybalspeler